Csehország
Sosnová, település az Opavai járásban
Sosnová, település a Česká Lípa-i járásban